Cette page contient les pages d'homonymie de Bonvallet et Bonvalet.

 Henry Bonvallet (1882-1951), un acteur français ;
 Étienne Crignon-Bonvallet (1763-1832), un homme politique français ;
 Eduardo Bonvallet (1955-2015), un footballeur, entraîneur et animateur de radio et télévision chilien ;
 Stéphane Bonvallet (1982-), un athlète handisport et valide français.
 Théodore-Jacques Bonvallet, orthographe erronée de Théodore-Jacques Bonvalet (1817-1906), un restaurateur et homme politique français.

 famille Crignon de Bonvalet ou famille Crignon-Bonvalet, une famille connue à Blois et Orléans dès le  mais originaire d'Abbeville ;
 Étienne Crignon de Bonvalet (1763-1832), un homme politique français ;
 Jules Bonvalet (1888-?), un cavalier belge de concours complet ;
 René Carré-Bonvalet (1875-1953), un homme politique français ;
 Théodore-Jacques Bonvalet, quelquefois orthographié par erreur Bonvallet (1817-1906), un restaurateur et homme politique français.

 Bois Bonvallet, un parc public situé au nord-ouest de la ville d'Amiens.